Önsta kan syfta på:

 Önsta-Gryta, en stadsdel i Västerås
 Önsta församling, församling i Svenska kyrkan i Västerås stift.
 Önsta, Sollefteå, en stadsdel i Sollefteå.
 Önsta, Håbo-Tibble, en by i Håbo-Tibble socken i Håbo kommun (Uppland)
 Önsta, Oviken, en by i Ovikens församling i Härnösands stift (Jämtland)